Quinte est un nom commun, ou plus rarement un nom propre, qui peut désigner :

Nom commun

Musique
 Une quinte, en musique, désigne l'intervalle entre cinq degrés de l'échelle diatonique.
 Une quinte est un jeu d'orgue appartenant à la famille des mutations, à tuyaux de principaux, donnant la troisième harmonique de la fondamentale.

Sports et jeux
 La quinte (escrime), en escrime, désigne une position de garde.
 Une quinte, au poker ou au rami peut aussi désigner 5 cartes qui se suivent.
Le quinté + est dans le milieu du sport hippique un type de pari.
Le quinté + ou quinté est par métonymie la course qui sert de support au quinté +.

médecine
 Une quinte de toux

Nom propre
 Lothar Quinte (1923 - 2000), est un artiste allemand d'après-guerre.

Sainte chrétienne
 Quinte, Cointe ou Cointhe (en latin : Quinta) († 249), martyre à Alexandrie ; fêtée le 8 février.

Toponyme

Baie de Quinte en Ontario au Canada
 Également le nom d'une circonscription électorale fédérale et provinciale

La Quinte, commune française du département de la Sarthe

Références